220 — может означать:
 220 (число) — натуральное число между 219 и 221.
 220 год — високосный год григорианского календаря.
 220 год до н. э.
 «220» — песня группы «Тату».
 220 км
 220-я стрелковая дивизия